Фатен Гамама (*27 травня, 1931, Ель-Мансура, Королівство Єгипет — †17 січня 2015, Каїр, Єгипет) — видатна єгипетська акторка.

Фільмографія

Посилання 

Єгипетські акторки
Уродженці Ель-Мансури
Померли в Каїрі